Universidade do Sagrado Coração (Tóquio) - na cidade japonesa de Tóquio
Universidade do Sagrado Coração (Bauru) - na cidade brasileira de Bauru
Universidade Católica do Sagrado Coração - na cidade italiana de Milão

Desambiguação